Martin Pedersen eller Martin Petersen har flere betydninger:

 Martin Pedersen (landmand) (1860-1934) – dansk landmand og officer
 Martin Pedersen (direktør) (1883-1968) – dansk direktør
 Martin Pedersen (forfatter) (1894-1950) – dansk redaktør og forfatter
 Martin Pedersen (cykelrytter) (født 1983) – dansk cykelrytter
 Martin Pedersen (cykelrytter, født 1998)
 Martin Pedersen (fodboldspiller, født 1981) – dansk fodboldspiller, der bl.a. spillede fire kampe for Sønderjyske (2001)
 Martin Pedersen (fodboldspiller, født 1983) – dansk tidligere fodboldspiller og nu træner, der er assisterende træner for Jammerbugt FC
 Martin Pedersen (fodboldspiller, født 1986) – dansk fodboldspiller, der spiller for Hobro IK
 Martin Petersen (fodboldspiller) - dansk fodboldspiller, der bl.a. spillede i Næstved Boldklub
 Martin Pedersen (tennisspiller) (født 1987) – dansk tennisspiller
 Martin Petersen (fagforeningsmand) (1866-1951) – dansk fagforeningsmand
 Martin Petersen (forfatter) (født 1950) - dansk forfatter
 Martin Petersen (livstidsdømt) (født 1974) – livstidsdømt

Referencer